Philippsburg steht für:

Orte:
 Philippsburg, Stadt in Baden-Württemberg
 Philippsburg, deutscher Name von Philippsbourg, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Philippsburg, fiktive Stadt im Roman Ehen in Philippsburg von Martin Walser

Bauten:
 Festung Philippsburg in Philippsburg, Baden-Württemberg
 Kernkraftwerk Philippsburg bei Philippsburg, Baden-Württemberg
 Philippsburg (Leer), Burg in Ostfriesland 
 Philippsburg, Burgruine bei Monreal, Rheinland-Pfalz, siehe Löwen- und Philippsburg

Siehe auch:
 Schloss Philippsburg
 Philipsburg (Begriffsklärung)
 Phillipsburg